Als Yusho bezeichnet man:

 einen Turniersieg beim Sumō
 Yushō-Krankheit, eine 1968 in Japan aufgetretene Massenvergiftung, die durch mit polychlorierten Biphenylen und polychlorierten Dibenzofuranen belastetes Reisöl ausgelöst wurde